Hrvatska:
 NK Sloga Bjelovar
 NK Sloga Borovo
 NK Sloga Brezje
 NK Sloga Čakovec
 NK Sloga Dol
 NK Sloga Gajić
 NK Sloga Greda Sunjska
 NK Sloga Gredelj Zagreb
 NK Sloga Gundinci
 NK Sloga Koprivnički Ivanec
 NK Sloga Koritna
 NK Sloga Maris Jazavica
 HNK Sloga Mravince
 NK Sloga Nova Gradiška
 NK Sloga Novi Mikanovci
NK Sloga Novoselec-Križ
 NK Sloga Pačetin
 NK Sloga Podgorač
 ŠNK Sloga Potok
 NK Sloga Račinovci
 NK Sloga Samatovci
 NK Sloga Štitar
NK Sloga Trenkovo
 RNK Sloga Vukovar
 NK Sloga Zdenci

BiH:
 NK Sloga Bosanska Otoka
 NK Sloga Ljubuški
 NK Sloga Sarajevo
 HNK Sloga Uskoplje

Vidi i:
 FK Sloga